Cornelia Hale est un personnage de fiction, une des cinq héroïnes de la série de bandes-dessinées W.I.T.C.H. ainsi que du dessin animé du même nom.

Description 

Cornelia a 14 ans. Elle est en classe de cinquième A, dans la même classe que Will Vandom et sa meilleure amie Elyon Portrait. Physiquement, elle est grande et élancée, une longue chevelure blonde et des yeux bleus. C'est la plus belle parmi ses amies et elle attire de nombreux garçons, étant élégante et accordant beaucoup de soin à son apparence. Elle vit dans une banlieue chic d'Heatherfield, Garden Plaza, avec ses parents, Elizabeth (surnommée Liz ou Liza), une femme stricte et sévère aux cheveux châtains blonds et des grandes lunettes rondes, son père Harold, plus sympathique que sa femme avec son crane presque chauve, et sa petite sœur Lilian, une petite blonde qui a une coupe au carré assez énervante. Elle adore le patinage, qu'elle pratique avec succès : elle a déjà remporté un premier prix dans cette discipline.

Autoritaire et sérieuse, Cornelia apprécie peu l'humour d'Irma Lair. Toujours très élégante, elle attache un soin particulier à sa garde-robe. Elle a peur de l'eau et ne sait pas nager.

Cornelia était une collégienne ordinaire, comme ses amies Irma Lair, Hay Lin et Elyon Portrait, avant l'arrivée dans son collège de Will Vandom et Taranee Cook. Peu après, cinq des six filles furent témoins de phénomènes paranormaux. Vu son esprit cartésien, Cornelia fut celle qui eut le plus de mal à admettre la vérité, bien après que la grand-mère d'Hay Lin lui eut expliqué de quoi il retournait. 

En effet, à l'instar de ses amies Will, Irma, Taranee et Hay Lin, Cornelia avait été choisie pour être l'une des gardiennes de Kandrakar, la gardienne de la terre. À ce titre, Cornelia peut se transformer en fée comme les autres. Elle a alors un corps semblant âgé de quelques années de plus, et des ailes de fée (si la poitrine de Cornelia est aussi faible que celle de Will, celle de Cornelia n'augmente pas quand elle se transforme, car contrairement à Will elle ne se désespère pas de son apparence). En tant que gardienne de la terre, Cornelia possède deux capacités élémentaires : celle de chlorokinésie, c'est-à-dire de maîtriser la croissance des plantes, et celle de géokinésie, c'est-à-dire de créer des tremblements de terre à volonté. Elle a également des facultés de télékinésie et de guérison des blessures.

Dotée d'un tempérament de meneuse, Cornelia accepte mal que l'équipe soit commandée par Will. Elle finit toutefois par reconnaître le mérite de cette dernière. Mais la trahison d'Elyon amène Cornelia à s'opposer à ses amies. Pour Cornelia, Elyon est manipulée, tandis que les autres gardiennes ne voient plus en Elyon que la nouvelle alliée de leur ennemi. Cornelia se rend seule dans le monde parallèle de Meridian et finit par convaincre Elyon qu'elle est toujours son amie. C'est en grande partie grâce à cette médiation de Cornelia que les W.I.T.C.H. parviennent finalement à neutraliser leur ennemi Phobos qui tentait de voler les puissants pouvoirs d'Elyon.

Lors de cette mission, Cornelia a rencontré un garçon à l'image de ses rêves, Caleb. Utilisant inconsciemment ses pouvoirs, Elyon avait représenté un garçon qui existait réellement à Meridian. En fait, Caleb est un murmurant, c'est-à-dire une plante à forme humaine créée par Phobos. Il a finalement pris la tête de la rébellion contre le tyran Phobos et a ainsi aidé les W.I.T.C.H. à plusieurs reprises. C'est à cause de son amour pour Caleb que Cornelia n'a pas succombé à l'effacement de mémoire que tenta de lui infliger Nérissa. Après leur seconde grande victoire, Cornelia, fut, ironiquement, confrontée à un choix cornélien. Devait-elle rester à Meridian avec celui qu'elle aimait ou retourner dans le monde où elle était née, la Terre, et le quitter ? Ou pouvait-elle exiger de Caleb qu'il la rejoigne sur Terre ? Ni l'un ni l'autre n'eurent le courage de quitter leur monde d'origine. Les gardiennes en voulurent à Caleb pour avoir brisé le cœur de Cornelia, et à l'Oracle, le mage qui les guidait, pour n'avoir pas utilisé son pouvoir pour aider Cornelia.

Le choix de Cornelia et Caleb fut l'objet de deux épisodes à l'image des What if ? de Marvel comics. L'Oracle utilisait son pouvoir pour contempler les futurs alternatifs. Dans les deux cas, la conclusion était la même : le départ de l'un des deux de son monde d'origine ne leur aurait pas permis d'avoir une vie heureuse ensemble.

Cornelia se remet progressivement de ce chagrin. Elle finit par devenir la petite amie de Peter Cook, le frère de Taranee.

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Élève de fiction
Géokinésiste de fiction
Chlorokinésiste de fiction
Télékinésiste de fiction

pl:W.I.T.C.H.#Bohaterowie